Bechar steht für:

 Bechar, Stadt in Algerien
 Bechar (Provinz), Provinz in Algerien
 Flughafen Bechar, Flughafen in Algerien
 Oued Bechar, Fluss in Algerien

Bechar ist der Name folgender Personen:
 Eyal Bechar, israelischer Badmintonspieler